Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2014 spelades i Namibia mellan 11 och 25 oktober 2014. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 2–0.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida (arkiverad)
 Cafonline.com (arkiverad)
 Rsssf.com

Referenser

2014
Fotboll i Namibia
Fotbollsåret 2014
2014 i Namibia